Ла-Ферте́-Сен-Сір () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південь від Парижа, 33 км на південний захід від Орлеана, 27 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 441 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1036,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Ферте-Сен-Сір на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Ферте-Сен-Сір на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер